Acorrentado em Você é o terceiro álbum da dupla sertaneja Bruno & Marrone, lançado em 1997, trazendo em seu repertório canções como a faixa-título, "Apenas Um Sorriso" e "Te Amo e Não Te Quero", que obtiveram boa repercussão regional. A música "Acorrentado em Você" foi originalmente gravada, em 1993, pela dupla Rosimar & Rosicler.

Faixas  

Álbuns de 1997
Álbuns de Bruno & Marrone
Álbuns de música sertaneja
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Warner Music Brasil